Op het toernooi van Wimbledon in 2003 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 25 juni tot en met 6 juli 2003.

Toernooisamenvatting 
De Amerikaanse titelverdedigsters Serena en Venus Williams waren als derde geplaatst. In de derde ronde werden zij uitgeschakeld door het vijftiende reekshoofd, de Russinnen Jelena Dementjeva en Lina Krasnoroetskaja.

Het als tweede geplaatste duo Kim Clijsters en Ai Sugiyama won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel, allemaal in 2003. De Belgische Clijsters had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Japanse Sugiyama twintig.

De Belgische Els Callens speelde samen met Meilen Tu uit de Verenigde Staten. Zij bereikten de tweede ronde.

Caroline Vis uit Nederland speelde samen met de Argentijnse Patricia Tarabini. Zij sneuvelden in de eerste ronde. Ook de Nederlandse Kristie Boogert en haar Spaanse partner Magüi Serna kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld (per team)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2003